Сеспедоса-де-Тормес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 46,29 км². Население — 579 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Cespedosa.Net

Муниципалитеты Саламанки